Die Bank Asya 1. Lig 2008/09 war die 46. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Die Absteiger aus der Turkcell Süper Lig waren in dieser Saison Manisaspor, Çaykur Rizespor und Kasımpaşa Istanbul. Aufsteiger aus der 3. Liga waren Adanaspor, Kardemir Karabükspor und Güngören Belediyespor. Die Saison startete am 30. August 2008 und endete mit dem Play-off-Finale am 17. Mai 2009 in Ankara.

Am 33. Spieltag standen mit Manisaspor und Diyarbakırspor die direkten Aufsteiger für die Turkcell Süper Lig fest. Im direkten Duell reichte ein 1:1 und somit schaffte es Manisaspor nach nur einer Saison die Rückkehr in die Turkcell Süper Lig. Am selben Spieltag wurde auch der Abstieg von Malatyaspor durch eine 0:2-Niederlage bei Kartalspor besiegelt. Für die Play-offs qualifizierten sich an diesem Spieltag Boluspor, Kasımpaşa Istanbul, Altay İzmir und Karşıyaka SK. Im Finale um den letzten Aufstiegsplatz besiegte Kasımpaşa nach Verlängerung Karşıyaka SK mit 2:1 und kehrt nach nur einem Jahr zurück in die Turkcell Süper Lig.

Am letzten Spieltag stand der Abstieg für Sakaryaspor und Güngören Belediyespor fest. Sakaryaspor konnte trotz eines 1:0 Sieges gegen Kasımpaşa Istanbul nicht mehr die Klasse halten. Samsunspor war im direkten Vergleich besser als Sakaryaspor.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Play-off 
Durch die Play-offs wurde der dritte Aufsteiger für die Turkcell Süper Lig ermittelt. Das Halbfinale fand am 15. Mai 2009 statt. Das Finale um den letzten Aufstiegsplatz fand am 17. Mai 2009 statt. Alle Spiele wurden im Yenikent Asaş Stadı in Ankara ausgetragen.

(In Klammern: 11m-Schießen) – * n .V.

Torschützenliste

Spielstätten

Siehe auch 
 Turkcell Süper Lig 2008/09

Weblinks 
 Offizielle Homepage (türkisch)
 Saison 2008/09 TFF Archiv

2008/09
Fußballsaison 2008/09